Мухаметов Руслан Радальевич  (род. 1975 года) — ведущий солист балета Башкирского государственного театра оперы и балета. Народный артист РБ (2003).

Биография 
Родился в Уфе в 1975 году.

В 1993 году окончил Уфимское хореографическое училище (Башкирский хореографический колледж имени Р. Нуреева) (педагог Заслуженный артист РФ, Народный артист Башкортостана Ш. А. Терегулов).

С 1991 года работает в балетной труппе Башкирского государственного театра оперы и балета, с 1993 года является ведущим солистом балета. С 2007 года преподаёт классический танец в БХК имени Р.Нуреева, с 2010 года является педагогом-репетитором балетной труппы Башкирского государственного театра оперы и балета.

Репертуар 
Дебют состоялся в балете П. Гертеля «Тщетная предосторожность» в партии Колена. Роли:
 Арлекин (Н. Сабитов «Тайна золотого ключика»)
 Колен (П. Гертель «Тщетная предосторожность»)
 Гюрн (Х. Левенсхольд «Сильфида»)
 Альберт, Ганс (А. Адан «Жизель»)
 Люсьен (Л. Минкус «Пахита»)
 Базиль, Эспада, Болеро (Л. Минкус «Дон Кихот»)
 Солор, Раб, Индусский танец (Л. Минкус «Баядерка»)
 Юноша поэт («Шопениана»)
 Вакх (Ш. Гуно «Вальпургиева ночь»)
 Франц, Граф, Франт, Вакх (И. Штраус «Голубой Дунай»)
 Зигфрид, Ротбард, Па-де-труа (П. Чайковский «Лебединое озеро»)
 Дезире, Фея Карабос (П. Чайковский «Спящая красавица»)
 Щелкунчик-принц, Дроссельмейер, Испанская, Индийская куклы, Чёрт (П. Чайковский «Щелкунчик»)
 Гирей (Б. Асафьев «Бахчисарайский фонтан»)
 Тибальд, Меркуцио, Парис, Синьор Капулетти (С. Прокофьев «Ромео и Джульетта»)
 Мачеха, Русский танец (С. Прокофьев «Золушка»)
 Тореро, Хозе, Коррехидор (Ж. Бизе — Р. Щедрин «Кармен-сюита»)
 Арсланбай (Л. Степанов, З. Исмагилов «Журавлиная песнь»)
 Ходжа, Эмир (Л. Исмагилова «Ходжа Насретдин»)
 Сур (Л. Исмагилова «Аркаим»)

Награды и звания 
 Заслуженный артист Республики Башкортостан (1997)
 Народный артист Республики Башкортостан (2003)
 Лауреат премии Международной организации «ТЮРКСОЙ» (2001)

Примечания

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20131213024037/http://www.bashopera.ru/person.519.html
 http://www.nureevacademy.ru/graduates.html 

Выпускники Уфимского государственного института искусств